Хуан Вэйлян (, конец X века)— китайский художник, работавший в жанре цветов и птиц. Внук известного художника, одного из основоположников этого жанра Хуан Цюаня и племянник также известного представителя этого жанра Хуан Цзюйцая. Последователь и пропагандист техники, созданной его дедом.

Литература 
 Т. А. Пострелова Академия живописи в Китае в X—XIII вв. Москва, Наука, 1976.

Персоналии по алфавиту
Художники Китая